Il y eut deux conciles du Vatican :
 le Ier concile œcuménique du Vatican (1869 - 1870) ;
 le IIe concile œcuménique du Vatican (1963 - 1965).